Шиханов Сергей Владимирович (род.08.04.1978) — российский хоккеист и тренер, мастер спорта.

Задрафтован клубом NHL Chicago Blackhawks в 1997 г.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 1998 г. Капитан сборной России.

Обладатель суперкубка Европы в 2000 г. в составе ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Трёхкратный чемпион России:
«Металлург» г. Магнитогорск (суперлига) 2000—2001 г.
ХК «МВД» г. Тверь (высшая лига) 2004—2005 г.
ХК «ЮГРА» г. Ханты-Мансийск (высшая лига) 2008—2009 г.

Трёхкратный серебряный призёр чемпионатов России:
ХК "Лада"г. Тольятти (суперлига) 1998—1999 г.
ХК «Спартак» г. Москва (высшая лига) 2003—2004 г.
ХК «ЦСК ВВС» г. Самара (первенство ВХЛ)

Чемпион Казахстана 2009—2010 г.
(Сары-Арка г. Караганда)
Бронзовый призёр Казахстана 2010—2011 г.

С 2016 г.перешёл на тренерскую должность.

Чемпион ЮФО и СКФО среди юношей 2003 и 2004 г.р. ХК «Северские Волки» Краснодарский край. сезон 2017—2018 г.

Хоккеисты России
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Персоналии по алфавиту